Sonnenstraße ist der Name folgender Straßen:
 Sonnenstraße (Braunschweig)
 Sonnenstraße (München)
Siehe auch:
 Sonnenallee
 Sonnenpfad